

Arte
 La Celestina – opera letteraria di Fernando de Rojas del 1499
 La Celestina – tela di Pablo Picasso del 1904

Cinema 
 La Celestina P... R... – film di Carlo Lizzani del 1965
 La Celestina – film del 1969 diretto da César Fernández Ardavín
 La Celestina – film del 1996 diretto da Gerardo Vera

Altro 
 Celestina – forma femminile del nome proprio Celestino
 Celestina – personaggio dell'opera letteraria La Celestina di Fernando de Rojas
Celestina – minerale dello stronzio
Celestina – asteroide della fascia principale

Pagine correlate

 Celestino (disambigua)

Altri progetti